Osoby:
 Adalbert Schnee – niemiecki dowódca U-Bootów
 Anatolij Schnee – rosyjski porucznik

Zobacz też:
 Persebeck-Kruckel-Schnee